Mokro (starohrvatska županija)

BiH:
 Mokro (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Mokro (Pale, BiH), naseljeno mjesto u općini Pale
 Mokro (Široki Brijeg, BiH), naseljeno mjesto u gradu Širokom Brijegu
 Duboko Mokro, bivše naseljeno mjesto u gradu Širokom Brijegu

Crna Gora:
 Mokro (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik